1078 км, 1078-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1078 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога	(Олюшино, Приводинское городское поселение, Котласский район, Архангельская область). Код 299465
 1078 км — остановочный пункт, улица Победы, Гуково, Ростовская область. Код 676039